Азот — хімічний елемент, з атомним номером 7, інша назва якого нітроген.
 Азот — проста речовина нітрогену — (за нормальних умов) двоатомний газ без кольору, запаху та смаку.
 Азот — історична назва древнього багатого філістимського міста, з храмом Дагона, яке тепер називається Ашдод.
 «Азот» — український волейбольний клуб, з міста Черкаси.

Хімічні підприємства:
 ПАТ «Азот» — у місті Черкаси.
 ПАТ «Азот» — у місті Сєвєродонецьк Луганської області.
  — у місті Новомосковськ Тульської області що в Росії.
 ВАТ «Азот» — у місті Кемерово що в Росії.

Див. також 
  — білоруський виробник азотних сполук та добрив.